Эль-Ву́ста (Центральная; ) — мухафаза (после 2011 года) в Султанате Оман.
 Административный центр — город Хайма.
 Площадь — , население —

География 
Расположен в средней пустынной части страны. В Эль-Вусте доминирует плоская пустынная равнина.  

На северо-западе граничит с регионом Эль-Батина, на севере с регионом Эд-Дахилия, на северо-востоке с регионом Эш-Шаркия, на юго-западе с мухафазой Дофар, на западе с Саудовской Аравией. На востоке омывается Аравийским морем.

Административное деление 
Регион образован в 1991 году, до этого времени города и деревни региона распределялись между регионами Эд-Дахилия и Эш-Шаркия, а также мухафазой Дофар. Значительная часть населения региона — бедуины.

Регион Эль-Вуста делится на 4 вилайета с центрами в городах:
 Хайма
 Дукм
 Махут
 Эль-Джазир

Ссылки 
 Регион Эль-Вуста (араб.)

 
Административное деление Омана